Ырна () либо Арна () — гавар провинции Парскахайк Великой Армении.

Примечания

См. также 
 Великая Армения
 История Армении

Литература 
 Т. Х. Акобян (1981). Историческая география Армении. Ереван, издательство «Митк» 
 Провинция Парскахайк Великой Армении согласно «Ашхарацуйцу» // Б. Арутюнян

Гавары Парскаайка